El acrónimo ECDL puede referir a:

 El Canto del Loco, grupo de música pop rock español.
 European Computer Driving Licence, una certificación europea del manejo de la informática a nivel general.
 European Conference on Digital Libraries, una serie de conferencias internacionales.